Comuna Enichioi se poate referi la:

Enichioi, Chilia, sat-comună din raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina
Enichioi, Cantemir, localitate-centru de comună din raionul Căușeni, Republica Moldova
Comuna Enichioi, Cantemir, comună din raionul Căușeni, Republica Moldova